Fluturele verzei se poate referi la:
 Pieris brassicae, fluturele mare al verzei
 Pieris rapae, fluturele mic al verzei